Holy Trinity Church (Fresno), een Armeens-apostolische kerk in de Californische stad Fresno
 Holy Trinity Church (Stratford-upon-Avon), een Anglicaanse parochiekerk in de Engelse stad Stratford-upon-Avon
 Holy Trinity Church (Utrecht), een Anglicaanse parochiekerk in de Nederlandse stad Utrecht